

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Endicott – villaggio della Contea di Jefferson, Nebraska
 Endicott – villaggio della Contea di Broome, New York
 Endicott – città della Contea di Whitman, Washington

Persone
 William Crowninshield Endicott – politico statunitense

Altro
 Endicott – singolo di Kid Creole & The Coconuts
 Reginald Endicott Barclay, chiamato familiarmente Reg e soprannominato "Broccoli" – personaggio delle serie televisive Star Trek: The Next Generation